Die achte Ausgabe des COSAFA-Cups, offiziell COSAFA Castle Cup 2004, fand vom 13. Juni bis zum 20. November 2004 statt. Acht Mannschaften aus dem süd-afrikanischen Raum spielten hier um den Titel des Südafrikameisters. Angola gewann seinen dritten Titel. Die Vorrunde fand vom 10. Januar bis zum 9. Mai statt.

Spielmodus 

Für die Endrunde des Turniers waren die vier Bestplatzierten des letzten Turniers automatisch qualifiziert. Die restlichen acht Teilnehmer spielten in der ersten Runde, deren vier Sieger sich für die Endrunde qualifizierte. Das Turnier wurde im K. o.-System fortgeführt.

1. Runde/Qualifikation 

Die 1. Runde fand vom 10. Januar bis zum 9. Mai 2004 statt. Mauritius, Botswana, Mosambik und Angola konnten sich für die Endrunde qualifizieren.

|}

Endrunde

Viertelfinale 

|}
* nach 83 Minuten wurde das Spiel beendet und Simbabwe zum Sieger erklärt.

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 
 COSAFA Cup 2004 bei RSSSF, abgerufen am 3. September 2020 (englisch).

Fußballveranstaltung 2004